All I Want est une expression anglaise qui signifie « tout ce que je veux ».


All I Want peut désigner :

Cinéma 

 , titre original dImagine 17 ans, film américain de Jeffrey Porter sorti en 2002.

 Musique 

 Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

 Chanson 

 , chanson présente sur le film Mélodie du Sud ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Lightning Seeds présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe américain  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe Staind présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album '' sorti le .

Voir aussi